Kotkansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkansaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kotkansaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kotkansaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Kotkansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kotkansaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar